ConIFA World Football Cup 2016 — второй кубок мира, проходивший под эгидой организации ConIFA, международный футбольный турнир для непризнанных государств и народов, меньшинств и регионов, аффилированных с ФИФА. Турнир проводился с 28 мая по 6 июня 2016 года в абхазских городах Сухум и Гагра.

Выбор места проведения 
После Кубка Европы ConIFA 2015, в котором команды Абхазии и Южной Осетии не приняли участие из-за отказа в визах правительством Венгрии, ConIFA объявила, что они передали твердые возражения о том, что политика вмешалась. Вследствие этого ConIFA объявила, что ее Исполнительный комитет единогласно проголосовал за проведение Кубка мира ConIFA в Абхазии.

Города и стадионы

Участники

Квалификация 

Кубок мира ConIFA стал первым турниром ConIFA, для которого была проведена квалификация, в отличие от предыдущего турнира и Кубка Европы 2015. Процесс квалификации был разбит на большое количество различных турниров: изначально, ConIFA объявила, что три лучшие команды Кубка Европы получат автоматическую квалификацию на Кубок мира 2016. После принятия этого решения, ConIFA объявила, что она проведет ряд товарищеских турниров с участием членов организации в рамках квалификации. Первым из них является Niamh Challenge Cup из четырех команд на острове Мэн. Так же был запланирован еще один турнир, Benedikt Fontana Cup, который примет Реция. Победители этих турниров получают путевку на Кубок мира.

Помимо хозяев и команд, которые получили путевку на Кубка мира через квалификационные турниры, ConIFA пригласила команду, представляющую народ Аймара, для того, чтобы она стала первой командой из Южной Америки на турнире.

Квалифицировавшиеся команды 

12 участников были разделены на 3 корзины по четыре команды для жеребьевки группового этапа. Жеребьевку проводил Президент ConIFA Пер-Андерс Блинд в Лулео 1 апреля 2016 года.

Отказы 
В декабре 2015 года, после консультаций с МИД Великобритании о проблемах безопасности относительно поездки в Абхазию, Мэнский независимый футбольный союз объявил о том, что сборная острова Мэн откажется от участия в турнире и примет участие в Европеаде в Италии. Впоследствии команды народа Аймара и графства Ницца также отказались от участия.

В марте 2016 года ConIFA объявила о том, что Падания была исключена из числа участников турнира из-за процедурных нарушений, и будет заменена командой Секейского края.

В мае 2016 года, за три недели до начала турнира, ConIFA объявила, что команда цыган была вынуждена сняться с турнира из-за трудностей в получении проездных документов для их сборной. Падании, которая была исключена, было предложено занять место сборной цыган.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Плей-офф за 5-8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Плей-офф за 9-12 места

1/2 финала

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
2016 год в футболе
Футбол в Абхазии
Спортивные соревнования в Сухуме
Гагра